Джеймс Ко́ллінз ():

 Джеймс Коллінз (футболіст, 1911)
 Джеймс Коллінз (футболіст, 1983)
 Джеймс Коллінз (футболіст, 1990)
 Джеймс Коллінз (баскетболіст)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок